Tennessee može značiti:

 Tennessee, američka savezna država
 Tennessee (rijeka), rijeka u SAD-u